Nogales ist der Name mehrerer Orte:

 in Chile
Nogales (Chile)
 in Mexiko
Nogales (Chihuahua) 
Nogales (Durango)
Nogales (Sonora)
Nogales (Tamaulipas)
Nogales (Veracruz)
in Spanien
Nogales (Badajoz)
in den USA
Nogales (Arizona) 

Nogales ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Nogales, Schauspielerin
 Eva Nogales, spanisch-amerikanische Biophysikerin
 Rafael de Nogales (1879–1937), venezolanischer Abenteurer, Söldner und Schriftsteller

siehe auch
 Municipio Nogales